En ornithologie, l'appellation Gobemouche olive peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Muscicapidae :
 Rhinomyias brunneatus, dont le nom normalisé CINFO est Gobemouche à poitrine brune ;
 Muscicapa olivascens, dont le nom normalisé CINFO est Gobemouche olivâtre.

Nom d'oiseau ambigu